Иорданская лига 2015/2016 () — 
64-й сезон чемпионата Иордании по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Вихдат». Сезон начался 11 сентября 2015 года и завершился 30 апреля 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Иордании на сайте goalzz.com
Чемпионат Иордании на сайте soccerway.com

2015/2016
Иордания
Спорт в Иордании в 2015 году
Спорт в Иордании в 2016 году